Termenul „Asten” se poate referi la:

Asten (Țările de Jos)
Asten (Oberösterreich), Austria